Тельман Гейдар оглы Зейналов (; 20 октября 1931, Баку) — советский и азербайджанский скульптор. Лауреат государственной премии Азербайджанской ССР (1978), Заслуженный деятель искусств Азербайджана (1992), Лауреат первой Азербайджанской национальной премии «Humay» (2001), Удостоен персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики (2002).

Биография 
Зейналов Тельман Гейдар оглы, родился 20 октября 1931 года в городе Баку, Азербайджанская ССР (Азербайджанская Республика).
С 1939 г. по 1947 г. учился в средней школе № 6 города Баку, в 1948 году поступил в Азербайджанское Государственное Художественное училище им. «Азим Азимзаде», на скульптурное отделение. В 1951 г. был призван на действительную воинскую службу, с 1956 г. по 1962 г. учился в «Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной», по специальности скульптор. С 1957 г. принимал участие в республиканских, всесоюзных и международных выставках, в 1965 г. вступил в Союз художников СССР., с 1977 г. по 1991 г. был избран председателем художественного совета по скульптуре, при Союзе художников Азербайджана, в 1982 г. и 1987 г. избирался членом правления Союза художников Азербайджана.

Звания и премии 
 Лауреат государственной премии Азербайджанской ССР 1978 г. ,
 Заслуженный деятель искусств Азербайджана 1992 г.,
 Лауреат первой Азербайджанской национальной премии «Humay» 2001 г.,
 Удостоен персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики 2002 г.

Творчество 
Зейналовым Тельманом в соавторстве с Зейналовым Эльдаром
 (1937—2007) был создан ряд монументальных произведений, таких как: монумент в честь воинов-Ленкоранцев, павших в Великой Отечественной войне, монумент установлен в городе Ленкорань (Азербайджан), открытие монумента состоялось в 1975 г., за эту работу авторы были удостоены Государственной премии Азербайджанской ССР, стела «Страницы истории Азербайджана» была установлена в городе Ульяновск (Россия), в парке «Дружба народов» , скульптурный ансамбль-фонтан «Семь красавиц» был установлен в гор. Баку, на площади фонтанов в 1988 г., в основу композиции фонтана легло произведение Великого Азербайджанского поэта Низами Гянджеви «Семь красавиц» из его сборника «Хамсе» (Пятерица), сюжет каждой из восьми орнаментальных граней фонтана повествовал о семи рассказах жён Бахрама, на восьмой был изображен сам Бахрам и его семь жен. Фонтан был установлен в 1988 году, после окончания реконструкции парка начатой в 1984 г. Тема фонтана была выбрана из-за его местоположения, рядом находится музей литературы имени Низами и скульптура посвященная поэту. Ландшафтным дизайнером был архитектор-художник Рагим Сейфуллаев. Памятник «Низами Гянджеви» установлен в столице России, в Москве, в сквере Муслима Магомаевав 1991 г., на пересечении Леонтьевского и Елисеевского переулков, памятник «Шахиду» в гор. Хорремшехр (Иран), фигуры муз «трагедии и комедии» на фасаде здания «Театр музыкальной комедии» гор. Баку.

Миниатюры:
 Рельеф-миниатюра «Ширин купающаяся в источнике», бронза, 1992 г. (Музей изобразительных искусств им. Р. Мустафаева, г. Баку)
 Рельеф-миниатюра «Искендер во дворце у Нушабе», бронза, 1992 г. (Музей изобразительных искусств им. Р. Мустафаева, г. Баку)

Медали:
 «Паруса на Каспии», медь, 1975 г. (Международная выставка медали г. Краков, Польша).
 Юбилейная медаль «Самед Вургун», темпак, 1975 г.
 Серия медалей посвященная городу Баку, пластмасса, 1983 г.
 Юбилейная медаль «Узеир Гаджибеков», темпак, 1985 г.
 Юбилейная медаль «Саттар Бяхлулзаде» 1992 г.
 Юбилейная медаль Низами Гянждеви, 1991 г.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 11.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 11.6.1. Изобразительное искусство // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
 Зейналов Тельман Гейдар оглы // Электронная энциклопедия «Узеир Гаджибекова»
 Произведения азербайджанских скульпторов, установленные в городах РФ как символ дружбы двух стран в период независимости. автор Зейналов Хазар Атиф оглу.
 Plaque in memory of Hero of Socialist Labor Sh. Aleskerova, bronze, 1980. Sculptors T. Zeynalov and E. Zeynalov.
 Государственный Эрмитаж 
 Приказ о присвоении Государственной премии Азербайджанской ССР. Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində 1978-ci il SSRİ Dövlət mükafatlarının verilməsi haqqında Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər Sovetinin 1978-ci il tarixli Qərarı
 Приказ о присвоении деятелям изобразительного искусства почетных званий Азербайджанской Республики  
 Приказ о предоставлении персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики 

Скульпторы Азербайджана
Заслуженные деятели искусств Азербайджана
Лауреаты Государственной премии Азербайджанской ССР